De Challenge League 2014/15 was de twaalfde editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 19 juli 2014 en eindigde op 30 mei 2015.

Clubs

Eindstand

Uitslagen

Speelronde 1 – 18

Speelronde 19 – 36

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2014/15
Zwitserse voetbalbeker 2014/15
Zwitsers voetbalelftal in 2014
Zwitsers voetbalelftal in 2015

2015
Competitievoetbal 2014/15